Салама́ндра:

 Саламандры () — род хвостатых земноводных.
 Саламандра — элементаль огня в алхимии.
 Саламандра — кухонный прибор с верхним нагревом.
 «Саламандра» — одна из крупнейших страховых компаний Российской империи.
 «» — судно, перевозившее в 1791 году заключённых из Великобритании в Австралию.

 В литературе
 «Саламандра» — повесть Владимира Одоевского (1844).
 «Саламандра» — роман Морриса Уэста (1973).
 В театре
 «Саламандра», также «Фиаметта», «Немея» — балет Артура Сен-Леона на музыку Людвига Минкуса (1863/1864).
 В кинематографе
 «Саламандра» — немой чёрно-белый фильм Григория Рошаля (СССР—Германия, 1928).
 «Саламандра» — драма Алена Таннера (Швейцария, 1971).
 «Саламандра» — политический триллер Питера Зиннера по роману Морриса Уэста (Италия—Великобритания—США, 1981).
 «» — криминальный телесериал (Бельгия, 2012—2013).
 В музыке
 «Саламандра» — студийный альбом группы «Рада и Терновник» (2002).
 «Саламандра» — песня Mia Boyka и T-killah (2022).

См. также 
  (значения)
 «Война с саламандрами» — научно-фантастический роман-антиутопия Карела Чапека (1936).
 «Ключ Саламандры» — приключенческий фильм Александра Якимчука (Россия, 2011).
 «» — лошадиные скачки, проводившиеся во Франции с 1872 по 2000 год.
 «Саламандры» — один из легионов космодесанта в вымышленной вселенной Warhammer 40,000.